

Musique 

 Framed est le premier album, sorti en 1973, du groupe de rock écossais Sensational Alex Harvey Band.

Titre de films 

 Framed est un film de Charles Brabin, sorti en 1927;
 Framed est un film de George Archainbaud sorti en 1930;
 Framed est un film d'Harold D. Schuster sorti en 1940.
 Framed est un film de Jon Kirby sorti en 2008.